Роздобу́дько

 Роздобудько Ігор В'ячеславович (1971) — український історик.
 Роздобудько Ірен Віталіївна (1962) — українська журналістка, письменниця, поетеса.

Українські прізвища